Jüttner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jüttner (1917–1999), deutscher Jurist und Publizist
 Bruno Jüttner (1880–1965), deutscher Maler
 Burkhard Jüttner (* 1952), deutscher Fotograf und Bildjournalist
 Eberhard Jüttner (* 1940), deutscher Mediziner
 Egon Jüttner (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Erich Jüttner (1899–1968), deutscher Landrat
 Ferencz Jüttner (1878–1958), deutscher Mathematiker 
 Franz Jüttner (1962–2013), deutscher Eishockeyspieler und Gastronom
 Franz Albert Jüttner (1865–1926), deutscher Zeichner und Karikaturist
 Freyja-Maria Smolle-Jüttner (* 1958), österreichische Chirurgin
 Hans Jüttner (1894–1965), deutscher SS-Offizier
 Heiner Jüttner (* 1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Jasmin Jüttner (* 1993), deutsche Karateka
 Joseph Jüttner (1775–1848), tschechischer Mathematiker und Militärgeograph
 Jörg Jüttner (* 1941), deutscher Leichtathlet

 Max Jüttner (1888–1963), deutscher Offizier und SA-Obergruppenführer
 Oskar Wilhelm Juettner (1863–1931) , Komponist
 Renate Jüttner (1935–2021), deutsche Malerin, Grafikerin und Pianistin
 Robert Jüttner (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Siegfried Jüttner (* 1941), deutscher Romanist
 Wolfgang Jüttner (* 1948), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Maxwell-Jüttner-Verteilung, Wahrscheinlichkeitsverteilung der Thermodynamik
 Julius Jüthner (1866–1945), österreichischer Klassischer Philologe und Archäologe